Lurani ist der Familienname folgender Personen

 Giovanni Lurani (1905–1995), italienischer Automobildesigner, Journalist, Rennstallbesitzer, Motorsportfunktionär und Autorennfahrer

Lurani steht für:

 Caselle Lurani, eine Gemeinde in der Provinz Lodi in der italienischen Region Lombardei